— железнодорожная станция, расположенная в городе Тиба префектуры Тиба. Станция была открыта 20 июля 1984 года.
Нынешнее здание станции было построено в 1963 году. С 2010-го года начаты работы по сооружения нового здания станции, которые планируется завершить в 2016—2017 годах. 16 февраля 2020 года была введена система АТОС. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Линии 
JR East
 Линия Собу
 Линия Тюо-Собу
 Линия Собу (Скорая)
 Линия Нарита
 Линия Сотобо
 Линия Утибо

Chiba Urban Monorail
 Линия 1
 Линия 2

Планировка станции

JR East 
Пять платформ островного типа и 10 путей.

Chiba Urban Monorail 
Две платформы островного типа и 4 пути.

Близлежащие станции

Примечания

Ссылки 
 JR East: Станция Тиба 
 Chiba Monorail: Станция Тиба 

Железнодорожные станции, открытые в 1894 году